Georges Aeby (1913-1999), joueur suisse de football ;
 Jack Aeby (1923-2015), ingénieur américain ;
 Jean-Michel Aeby (né en 1965), joueur et entraîneur suisse de football ;
 Paul Aeby (1913-?), joueur suisse de football ;
  ;
 Stanislas Aeby (1848-1914), homme politique suisse ;
 Teddy Aeby (1928-1992), graveur, dessinateur, peintre suisse.

Patronyme suisse